Чепра́га, чепря́га (однокореневе з «пряжка») — металева орнаментована пряжка для пояса, а також застібка для намиста, коміра тощо, пряжка з прикрасами.

Чепраги — дві, переважно круглі, пластини, прикрашені карбованим або ажурним орнаментом.

Чепрага — сонячний символ — покликаний охороняти людину від злих духів.

Прізвище 

 Чепрага Надія Олексіївна — співачка.
 Чепрага Олексій Павлович — Герой Соціалістичної праці.

Примітки